Dubuc heißen folgende geographischen Objekte:
 Dubuc (Dominica), Ortschaft in Dominica
 Dubuc (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Dubuc ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Dubuc (1888–1958), US-amerikanischer Baseballspieler
 Leonie Dubuc (* 1989), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin
 Marianne Dubuc (* 1980), kanadische Illustratorin und Bilderbuchautorin
 Maryse Dubuc (* 1977), kanadischer Comicautor
 Michaël Dubuc (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicole Dubuc (* 1978), US-amerikanische Drehbuchautorin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Du Buc